Hohmann, Hohman:
 Augustyn Hohmann (1880 - 1960)
 Karl Hohmann (1908, Düsseldorf - 1974), niemiecki piłkarz, napastnik i trener piłkarski
 (9661) Hohmann (1996 FU13), planetoida
 Manewr transferowy Hohmanna